Hécourt (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Hécourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia